El término puede referirse:
 Al Derecho natural, doctrina jurídica que postula la existencia de derechos humanos fundados en la naturaleza humana.
 A una Ley de la naturaleza o ley física que postula que los objetos físicos tendrán un determinado comportamiento bajo unas condiciones dadas al alcance